

Musica 
The Spoils – gruppo musicale australiano
The Spoils – album degli U.S.S.A. del 2006
The Spoils – album di Zola Jesus del 2010
The Spoils – singolo dei Massive Attack del 2016

Altro 
The Spoils – gioco di carte collezionabili
I resti (The Spoils) – episodio della prima stagione della serie televisiva Roma